Monika Hojnisz-Staręga (ur. 27 sierpnia 1991 w Chorzowie) – polska biathlonistka, brązowa medalistka mistrzostw świata. Zawodniczka klubu sportowego AZS AWF Katowice. 

Od 2019 roku żona biegacza narciarskiego Macieja Staręgi. Jej starsza o cztery lata siostra – Patrycja Hojnisz – również jest biathlonistką.

Kariera 
Pierwsze sukcesy w karierze osiągnęła w 2009 roku, zdobywając srebrny medal w sztafecie mieszanej i brązowy w biegu masowym podczas letnich mistrzostw Europy juniorów w Novym Měscie. Na rozgrywanych rok później letnich ME juniorów w Osrblie zwyciężyła w biegu pościgowym, a w sztafecie mieszanej ponownie była druga. W tym samym roku zdobyła brązowe medale w sprincie i biegu pościgowym podczas mistrzostw świata juniorów w Torsby, a na mistrzostwach Europy juniorów w Otepää wygrała bieg indywidualny. W 2011 roku zdobyła złoto w biegu pościgowym i srebro w sprincie na letnich mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie. Ostatni medal w tej kategorii wiekowej zdobyła w 2012 roku, zajmując drugie miejsce w biegu indywidualnym podczas mistrzostw świata juniorów w Kontiolahti.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 grudnia 2010 roku w Östersund, zajmując 44. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty wywalczyła 10 grudnia 2010 roku w Hochfilzen, gdzie zajęła 33. miejsce w sprincie. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 17 lutego 2013 roku w Novym Měscie, gdzie bieg masowy ukończyła na trzeciej pozycji. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2018/2019, kiedy zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas mistrzostw świata w Novym Měscie w 2013 roku wywalczyła brązowy medal w biegu masowym. Wyprzedziły ją tylko Darja Domraczewa z Białorusi i Norweżka Tora Berger. Był to pierwszy w historii medal w tej konkurencji dla Polski. W tym samym roku zdobyła trzy medale na mistrzostwach Europy w Bansku: złoty w biegu pościgowym oraz brązowe w biegu indywidualnym i sprincie. Była też między innymi czwarta w biegu masowym na mistrzostwach świata w Anterselvie w 2020 roku, przegrywając walkę o podium z Hanną Öberg ze Szwecji o 3 sekundy. 

W 2014 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajęła 12. miejsce w biegu indywidualnym 21. w sprincie, 19. w biegu pościgowym, 5. w biegu masowym oraz 10. w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pjongczangu była między innymi szósta w biegu indywidualnym i siódma w sztafecie.

W 2021 roku została złotą medalistką mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdrój w biegu indywidualnym. W czeskim Novym Mescie złoty medal mistrzostw świata w biathlonie letnim w sprincie na 6 km. Mimo konieczności pokonania jednej karnej rundy o 11,1 s wyprzedziła bezbłędną na strzelnicy reprezentantkę gospodarzy Marketę Davidovą.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Europy juniorów

Letnie mistrzostwa świata juniorów

Letnie mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

- Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Biathloniści AZS-AWF Katowice
Ludzie urodzeni w Chorzowie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 1991